Höpker ist der Nachname mehrerer Personen:

 Thomas Höpker (* 1936), deutscher Fotograf
 Hermann Höpker-Aschoff (1883–1954), deutscher Politiker (DDP, FDP) und Präsident des Bundesverfassungsgerichts
 Wolfgang Höpker (*  1942), deutscher Pathologe in Hamburg